Le nom de rouble biélorusse désigne plusieurs monnaies ayant existé à travers l'histoire :

 le premier rouble biélorusse (BYB), en usage de 1992 à 2000 ;
 le deuxième rouble biélorusse (BYR), en usage de 2000 à 2016 ;
 le troisième rouble biélorusse (BYN), en usage depuis 2016.

Articles connexes 
 Rouble

Monnaie biélorusse